Burl ist der Familienname folgender Personen:

 Aubrey Burl (1926–2020), britischer Prähistoriker
 Bill Burl (1905–1966), britischer Radrennfahrer
 Ryan Burl (* 1994), simbabwischer Cricketspieler